Los Rosales puede hacer referencia:
Los Rosales (Sevilla), localidad de la provincia de Sevilla
Los Rosales (Madrid), barrio administrativo de Madrid
Los Rosales (Málaga), barrio perteneciente al distrito de Churriana de la ciudad andaluza de Málaga, España
Los Rosales (Albacete), núcleo de población del municipio de Albacete (España)
Estación de Los Rosales, estación ferroviaria situada en el municipio español de Tocina (Sevilla)